New Hartford (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 New Hartford (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 New Hartford (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York